Madách Imre (1781–1834) császári és királyi kamarás, földbirtokos
 Madách Imre (1823–1864) magyar költő, író, ügyvéd, politikus, a Kisfaludy Társaság rendes és az MTA levelező tagja, előbbi fia
 Madách Imre (1859–1915) pénzügyi számtanácsos, számvevőségi főnök